

События 
 На территории присоединённого Казанского ханства основано поселение Набережные Челны.
 Второй парламент Карла I. Требовал суда над Джорджом Бекингемом и был распущен. Карл прибегнул к принудительному займу. Но пэры отказали ему в деньгах.
 Победа армии Тилли над армией короля Дании Кристиана при Люттере. Сражение при Дессау.
 Весна —  во главе с Стефаном Фадингером.
 Основание голландцами поселения Новый Амстердам в Северной Америке.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1626 году
 7 февраля — Вильгельм V, герцог Баварии.
 4 октября — Ричард Кромвель, английский политический деятель, второй Лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии в 1658 — 1659 годах (ум.1712).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1626 году
 7 июня — Анна Святого Варфоломея, монахиня Ордена Босых Кармелиток, блаженная.
 23 сентября — Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиева монастыря, русский политический деятель, писатель.
 Николас Бретон, английский поэт и писатель, памфлетист.

См. также